

Toponyme
 Pontacq est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.
 Lamarque-Pontacq est une commune française, située dans le département des Hautes-Pyrénées et la région Midi-Pyrénées.

Homonymie de toponyme